Владимир Михайлович Маковский (, 23 апреля 1977, Молодечно, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, игрок сборной Белоруссии, ныне — тренер. В основном выступал на позиции нападающего и атакующего полузащитника. Лучший футболист Белоруссии (1996).

Карьера

Клубная 
Владимир Маковский и его брат-близнец Михаил родились в белорусском городке Молодечно. Там же и начали заниматься футболом, где их наставником в местной ДЮСШ был Анатолий Береснёв. В 16-летнем возрасте юные футболисты оказались в клубе «Электромодуль», принимавший участие в первенстве третьего дивизиона Белоруссии. Однажды игру этой команды посетил будущий тренер сборной Белоруссии Сергей Боровский, который тренировал в то время другой клуб из Молодечно — «Металлург». Уже в следующем сезоне братья Маковские защищали цвета «Металлурга», который играл в Высшей лиге и ставил перед собой гораздо более серьёзные задачи, чем их предыдущая команда. В этом клубе ребята провели два года, после чего их пригласили присоединиться к минскому «Динамо».

Именно в минском «Динамо» по-настоящему раскрылся талант Владимира. В 1996 году он стал лучшим игроком чемпионата Беларуси, помог своей команде завоевать серебряные награды чемпионата и дойти до финала Кубка страны. В следующем году сам Маковский выглядел возможно и не так ярко, однако команда смогла подняться на верхушку турнирной таблице чемпионата по итогам сезона.

Затем братья перешли в киевское «Динамо», которое переживало период возрождения. Были предложения и от других клубов, в частности от московского «Спартака», однако до конкретики там так и не дошло. В Киеве на близнецов возлагали большие надежды, однако Владимиру и так было крайне трудно конкурировать за место в составе с Ребровым и Шевченко, а также появились проблемы с режимом. Форму приходилось поддерживать преимущественно выступая в составе «Динамо-2».

В 1999 году пути братьев Маковских впервые разошлись — Михаил отправился в полтавскую «Ворсклу», а Владимир в калининградскую «Балтику». Однако довольно быстро близнецы снова оказались вместе — Владимира пригласили по протекции брата в состав полтавской команды.

В течение следующих четырёх лет Владимир Маковский сменил целый ряд клубов, среди которых были ужгородское «Закарпатье», киевский ЦСКА, «Балтика». В 2003 году его контракт с киевским «Динамо» подошёл к концу, и Маковский принял решение вернуться на родину.

Тренерская 
Летом 2012 года перешёл на тренерскую работу. В настоящее время входит в тренерский состав футбольного клуба «Ислочь», представляющего Высшую лигу чемпионата Беларуси.
10 августа 2016 года в СМИ появилась информация о причастности Владимира Маковского с несколькими игроками клуба к организации договорных матчей. Речь о встрече между командами Ислочь и Динамо (Брест), в котором брестская выиграла 4:2. Коэффициенты на победу доходили до 8 к 1.
.
19 февраля 2018 г. экс-тренер «Ислочи» Владимир Маковский пожизненно дисквалифицирован АБФФ за участие в договорных матчах.

Достижения 
Клубные трофеи
 Динамо (Минск)
 Чемпион Белоруссии: 1997
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1996
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2003
 Финалист Кубка Белоруссии (1): 1995/96
 Динамо (Киев)
 Чемпион Украины (2): 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Украины: 1997/98
 Динамо-2 (Киев)
 Победитель первой лиги Украины: 1998/99
 Серебряный призёр первой лиги Украины (2): 1997/98, 2000/01
 Интер (Баку)
 Финалист Кубка Азербайджана: 2004/2005
 Нафтан
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2008/09
 Городея
 Победитель второй лиги Белоруссии: 2010
 Бронзовый призёр первой лиги Белоруссии: 2011
 Личные достижения
 Футболист года в Белоруссии (1996)
 Третий среди лучших футболистов Белоруссии (1997)
 Член символического Клуба белорусских бомбардиров: 119 забитых мячей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК Городеи
 
Интервью
 В. Маковский. Интервью газете «Команда», 25.03.2000
 В. Маковский: Корнила в Києве не пропадет, 29.03.2004
 В. Маковский: В Азербайджане платят больше, чем в Украине, 24.06.2005
 В. Маковский: Вы напишете, что я хочу играть в Азербайджане, может кто-то и заинтересуется, 30.09.2009
 Маковские. Куда уходят чемпионы?, 10.05.2010
 В. Маковский: Люблю посидеть, 28.07.2010
 Братья Маковские: теплые воспоминания повьязвани с «Ворсклой», 22.02.2011

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Молодечно-2»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Ворскла-2»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК ЦСКА-2 Киев
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Закарпатье-2»
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Городея»